Boötes, het sterrenbeeld Ossenhoeder.
 BOOTES, sinds 1998 een programma in Zuid-Spanje voor observaties aan het nagloeien van gammaflitsen in het optische spectrum.
 BOOTES-IR, een uitbreiding hiervan sinds 2006, in het nabij infrarood (nIR).